Famagusta steht für: 

 Bezirk Famagusta, ein Bezirk der Republik Zypern, Hauptort ist de jure die gleichnamige Hafenstadt Famagusta
 Famagusta (griechisch Ammóchostos (Αμμόχωστος), türkisch Gazimağusa, auch Mağusa), eine Hafenstadt an der Ostküste Zyperns, Nordzypern
 Titularbistum Famagusta, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche